Дертники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дертники — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Дертники — деревня в Ростовском районе Ярославской области.